Дэвид Роудс (; 2 мая 1956 года, Лондон, Англия) — британский гитарист, певец и композитор. Наиболее известен благодаря длительному сотрудничеству с Питером Гэбриелом, поучаствовав в записи большинства его альбомов и регулярно выступая в качестве его гастрольного музыканта. Помимо этого Роудс являлся гитаристом британской рок-группы  (с 1979—1982 годы) и выпустил два сольных альбома.

Биография 
Дэвид Роудс родился 2 мая 1956 года в Лондоне. В юности он изучал искусство в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина, после чего получил степень в области скульптуры в университете Голдсмитс, где стал интересоваться музыкой. Вскоре после окончания университета он начал писать свой материал и стал одним из основателей рок-группы , в которой пел и играл на гитаре. Поворотным моментом стало знакомство Роудса с известным британским музыкантом Питером Гэбриелом, который предложил гитаристу поучаствовать в записи его третьего одноимённого альбома (также известного как Melt). После выхода этой пластинки Роудс стал основным студийным и гастрольным гитаристом Гэбриела.

В 2009 году Роудс выпустил свой первый сольный альбом Bittersweet. Записанный в жанре прогрессивный рок, альбом был продуктом долгого и сложного процесса сочинения, включающего многочисленные слоистые инструментальные партии, а также нестандартные гитарные строи. Роудс разрабатывал песни в течение нескольких лет, прежде чем записывать их. Хотя Роудс использовал широкий спектр студийного оборудования, музыкант отмечал, что во время концертных выступлений он использовал более простую аппаратуру: тюнинговую систему  для простого переключения между гитарными настройками и компьютерное приложение Native Instruments для создания эффектов и фоновых треков. В последующие годы он периодически организовывал небольшие гастрольные туры с басистом  и барабанщиком , в поддержку этого альбома.

В 2013 году Роудс решил вернуться в студию звукозаписи с желанием передать на новом альбоме драйв его живых выступлений вместе с Джонсом и Линчем. После предварительных репетиций они записали все инструментальные партии за пять дней. После завершения работы над вокальными треками готовый альбом был выпущен на платформе . Во время нового турне компанию Роудсу составили Линч и бас-гитарист Гэз Уильямс.

Роудс является автором партитур для фильмов  режиссёра  и «L’uomo perfetto» Луки Лучини. Также он выступил композитором видеоигры «Atlantis III: The New World», выпущенной в 2001 году.

Дискография 
 с Питером Гэбриелом
 Peter Gabriel (III) (1980)
 Peter Gabriel (IV) (1982)
 Birdy (1985)
 So (1986)
 Passion (1989)
 Us (1992)
 OVO (2000)
 Long Walk Home: Music from the Rabbit-Proof Fence (2002)
 Up (2002)
 Scratch My Back (2010)
 New Blood (2011)

 с группой Random Hold
 Etceteraville (1979)
 The View from Here (1980)
 Burn the Buildings (1982)
 Overview (2001)

 с группой Vitamin Z
 Rites of Passage (1985)

 Сольные альбомы
 Bittersweet (2009)
 Rhodes (2013)

 Сотрудничество с другими музыкантами
  — «Ai Ga Nakucha Ne» (1982)
 Акико Яно — «On the Air» (1992)
  и Дэвид Роудс — Head Hands & Feet (album) (1989)
 Акира Иноэ, Питер Гэбриел, Дэвид Роудс и Акико Яно — «Snowflake» (1998)
 Акира Иноэ — «Criteria» (2006)
  — «Trouble in Paradise» (1986)
 Blancmange — Happy Families (1982), Mange Tout (1984)
 Talk Talk — The Colour of Spring (1986) — трек 3 «Life’s What You Make It», трек 5 «Living in Another World», трек 6 «Give It Up»

 Саундтреки к фильмам
  (1998)
 L’uomo perfetto (2005)

 Саундтреки к видееоиграм
 Atlantis III: The New World (2001)

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт Дэвида Роудса

Соло-гитаристы
Питер Гэбриел
Выпускники Голдсмитов